Nemesbudafalva, Románia, Máramaros megye

 Ungureni (Brăduleț község) Argeș megye
 Ungureni (Valea Iașului község), Argeș megye
 Ungureni (Botoșani megye)
 Ungureni (Butimanu község), Dâmbovița megye
 Ungureni (Corbii Mari község) , Dâmbovița megye
 Ungureni (Cornești község), Dâmbovița megye
 Ungureni (Dragomirești község), Dâmbovița megye
 Ungureni (Dolj megye)
 Ungureni (Galați megye)
 Ungureni (Gorj megye)
 Ungureni (Olt megye)
 Ungureni (Filipeștii de Târg község), Prahova megye
 Ungureni (Gherghița község), Prahova megye
 Ungureni (Vadu Săpat község), Prahova megye
 Ungureni (Vrancea megye)
 Ungureni (Bákó megye)
 Ungureni (Tătărăști község), Bákó megye